ZL peut faire référence à :
 Nouvelle-Zélande, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Regional Express, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 moteur ZL, un moteur implémenté sur des modèles de motos Alcyon,

ZL est un symbole, qui signifie :
 zettalitre, unité de mesure de capacité

zL est un symbole, qui signifie :
 zeptolitre, unité de mesure de capacité

Code